Název Žantov má více sídel:
 Žantov (Nový Bydžov) – část města Nový Bydžov v okrese Hradec Králové
 Žantov (Kněžmost) – část obce Kněžmost v okrese Mladá Boleslav

Externí odkazy